Пиннеберг - топоним:

 Пиннеберг — город в Германии, районный центр, расположен в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Пиннеберг — район в Германии, входит в землю Шлезвиг-Гольштейн.

См. также 
 Пиннекер